Кевин Серафин (; родился 7 декабря 1989 года, Кайенна, Французская Гвиана) — французский бывший профессиональный баскетболист. Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Играл за национальную сборную Франции.

Описание игрока 
Серафин был выбран в первом раунде «Чикаго Буллз» под семнадцатым номером на драфте НБА 2010 года. 8 июля 2010 года Серафин был обменян в «Вашингтон Уизардс» вместе с Кёрком Хайнриком в обмен на права на Владимира Веремеенко.

Серафин был выбран в символическую сборную Чемпионата Европы по баскетболу 2009 года среди юношей до 20 лет, завоевав серебряную медаль в составе сборной Франции.

Серафин исключительно атлетичен для человека своего роста. Имеет высокий прыжок и мягкие руки. Кевин Серафин является игроком трёхсекундной зоны, но его атакующий арсенал нуждается в развитии. Серафин был выбран под 17-м номером в первом раунде «Чикаго Буллз».

Хотя Серафин является «большим» европейского уровня, бросок в прыжке — его слабая сторона. Тем не менее, его основная роль — доминирование в краске, слэм-данки, подборы, и блок-шоты.

20 июля 2010 года тяжёлый форвард Кевин Серафин подтвердил, что не поедет на Чемпионат мира по баскетболу 2010 года в Турции из-за травмы.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Награды и достижения

Командные 
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2009 среди юношей до 20 лет, Родос (Греция)
 Вице-чемпион Франции 2009
 Финалист Кубка вызова с «Шоле»: 2009 против Болоньи (75-77)
 Чемпион Франции с «Шоле» 2010

Индивидуальные 
 Лучший центровой чемпионата Европы-20 2009
 Символическая сборная чемпионата Франции 2009
 Самый прогрессирующий игрок Национальной лиги по Баскетболу PRO в течение сезона 2009/2010.

Примечания

Ссылки 
 Team Site Profile

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Шоле»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК «Барселона»
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года